CD32 steht für:
 CD³², eine Spielekonsole auf Basis des Amiga-Systems
 CD32a, synonym Fcγ-Rezeptor IIA, ein Antikörper-bindender Rezeptor
 CD32b, synonym Fcγ-Rezeptor IIB, ein Antikörper-bindender Rezeptor

CD032